PGC 46599 може да се односи на објекат дубоког неба са -{NGC}- ознакама:
 NGC 5106/1
 NGC 5106/2